Jacutinga, comune brasiliano dello Stato del Minas Gerais
Jacutinga, comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul